Ву́лиця Бабія́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Бабія — вулиця у Калуші
 Вулиця Бабія — вулиця у Львові.

Вулиці, названі на честь людей